John Somers Cocks (1. hrabia Somers)
 John Somers Cocks (2. hrabia Somers)